Mužská dvouhra Estoril Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do singlové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl šestý nasazený Španěl Albert Ramos-Viñolas, kterého v semifinále vyřadil Sebastián Báez.

Vítězem se stal 21letý Argentinec Sebastián Báez, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou pětku Francese Tiafoea po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Vylepšil tak finálovou účast z únorového Chile Open 2022 a na okruhu ATP Tour získal premiérové turnajové vítězství. Na cestě do finále přehrál tři bývalé šampiony turnaje, Joãa  Sousu, Richarda Gasqueta a Ramose-Viñolase. Bodový zisk jej na žebříčku poprvé posunul do elitní světové čtyřicítky, jíž uzavíral. Tiafoe se ocitl na prahu vyřazení v semifinále, v němž odvrátil Kordovi tři mečboly.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2022
ATP Tour 2022